

Carriera
Con lo  ha disputato i Giochi olimpici di Atlanta 1996.

Collegamenti esterni

Alfieri ai Giochi della XXVI Olimpiade
Alfieri congolesi (Rep. Dem. del Congo) ai Giochi olimpici estivi